Storhället kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storhället (vid Kärpe, Lovisa), Nyland, 
 Storhället (vid Furuholmarna, Lovisa), Nyland,

Se även
Storhällen
Storhäran
Lillhället

Robotskapade Finlandförgreningar